Aardrijkskunde
 Eggen, berg in het Noorse Nationaal park Jotunheimen
 Eggen (Italië)
 Eggen (Zwitserland)

Personen met de achternaam Eggen
 Arne Eggen, Noors componist en organist
 Dan Eggen, Noors voetballer
 Gène Eggen, Nederlands beeldhouwer en beeldend kunstenaar
 Johan Eggen, Belgisch advocaat, hoogleraar en Vlaams activist
 Knut Torbjørn Eggen, Noors voetballer en voetbaltrainer

Voorwerp
 Eg, land- en tuinbouwwerktuig